CTI steht als Abkürzung für:
 Carinthian Tech Institute, die bis Juni 2007 gültige englische Bezeichnung der Fachhochschule Kärnten
 Color-Transient-Improvement, ein Verfahren zur Verbesserung von Farbfernsehbildern
 Comparative Tracking-Index, ein Maß für die Kriechstromfestigkeit von Materialien
 Computer Telephony Integration (Rechner-Telefonie-Integration), die Verknüpfung von Telekommunikation mit elektronischer Datenverarbeitung
 Commission des Titres d’Ingénieur, eine französische Akkreditierungsagentur für Studiengänge
 Count-to-Infinity, ein Problem einiger Routing-Algorithmen für Rechnernetze, siehe Distanzvektoralgorithmus#Probleme
 Creative Technology Institute, Plattenlabel und gelegentliches Pseudonym der Band Chris & Cosey
 Creed Taylor Inc., ein auf Jazz spezialisiertes Plattenlabel, siehe CTI Records
 Elfenbeinküste, Code der Internationalen Fernmeldeunion
 Internationale Theologenkommission, lateinisch: Commissio Theologica Internationalis

Abkürzung